В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Зіна Гаррісон і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Пінат Луї і Хетер Ладлофф 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (1-ше коло)

 Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Енн Вайт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New Orleans